Гоноровка () — село в Ямпольском районе Винницкой области Украины.

История 
В июле 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившегося здесь сахарного завода.

В июне 1999 года было возбуждено дело о банкротстве сахарного завода.

Население по переписи 2001 года составляло 565 человек.

Адрес местного совета 
24520, Винницкая область, Ямпольский р-н, с. Тростянец, ул. Центральная, 12

Примечания

Ссылки 
 Гоноровка на сайте Верховной рады Украины 
 Сайт села Гоноровка 

Населённые пункты Ямпольского района (Винницкая область)